Die Saison 2013/14 war die 92. Spielzeit der Ligue Magnus, der höchsten französischen Eishockeyspielklasse. Die Meisterschaft gewannen die Diables Rouges de Briançon, die die Ducs d’Angers im Playoff-Finale mit 4:3 besiegten und damit ihren Titel aus dem Vorjahr verteidigten. Die Albatros de Brest stiegen direkt wieder in die Division 1 ab.

Modus 
In der Hauptrunde absolvieren die 14 Mannschaften jeweils 26 Spiele. Die zwölf bestplatzierten Mannschaften qualifizieren sich für die Playoffs, in denen der Meister ausgespielt wird, wobei die vier bestplatzierten Mannschaften für das Playoff-Viertelfinale gesetzt sind. Die beiden Letztplatzierten der Hauptrunde treten in der Relegation aufeinander, deren Verlierer direkt in die zweite Liga absteigt. Für einen Sieg nach regulärer Spielzeit und Overtime erhält jede Mannschaft zwei Punkte, bei einer Niederlage nach Overtime gibt es einen Punkt und bei einer Niederlage nach regulärer Spielzeit null Punkte.

Hauptrunde

Tabelle

Playoffs

Relegation 
 Brest Albatros Hockey – Drakkars de Caen 3:4 (6:1, 2:3, 4:5, 5:1, 0:1, 3:2 n. P., 3:4)

Weblinks 
 Ligue Magnus 2013/14 auf der Website des franz. Eishockeyverbands (französisch)

2013
Eishockeysaison 2013/14